Pieter Ooms ist der Name folgender Personen:

* Pieter Ooms (Wasserballspieler) (1884–1961), niederländischer Schwimmer und Wasserballspieler 
 Pieter Ooms (Fußballspieler) (* 2001), belgischer Fußballspieler